Кругломер накладной с многоступенчатыми самоустанавливающимися опорами — прибор для измерения отклонения от круглости наружных и внутренних номинально круглых непрерывных поверхностей деталей. 

Прибор реализует контактный разностный метод измерения (в каждый момент измеряется не абсолютное значение радиус-вектора детали, а разность между его последовательными значениями, разделенными определенным промежутком).
Конструктивно прибор представляет собой специальную многозвенную призму (многоступенчатые самоустанавливающиеся опоры), параметры которой оптимизированы для минимизации погрешности измерения.

История 
Эти приборы разработаны в Ленинграде, в СКБ ШО коллективом авторов И. Гебелем, А. Нефедовым, В. Хроленко. А. Зыковым, В. Паршиковым, В. Шейнфинкелем, А. Рыссом и В. Васильевым. Журналисты писали об этом приборе:
ПОДЛИННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ НЕ ДОВОЛЬСТВУЕТСЯ ПРОЦЕНТАМИ РОСТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ. ОНО ПОБЕЖДАЕТ «СОПЕРНИКА» НЕ ПО ОЧКАМ, А НОКАУТОМ. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРИБОР. СОВЕРШАЮЩИЙ СУПЕРДЕЛИКАТНУЮ ОПЕРАЦИЮ, ВЕСИТ В СТО РАЗ МЕНЬШЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И В СТО РАЗ ДЕШЕВЛЕ.

Устройства демонстрировались на ВДНХ-73 (удостоены золотой медали), на Лейпцигской ярмарке-76 (удостоены диплома и золотой медали), на Парижской выставке - 76.

Приборы оснащались как индикаторными головками, так и датчиками с выводом на диаграмную ленту или круг. Каждый прибор был рассчитан на работу с диапазоном диаметров. Переналадка прибора (при переходе от одного диаметра к другому) осуществлялась перемещением ползунков на рычагах прибора. Впоследствии, были выпущены версии с индуктивными преобразователями линейных перемещений и ленточными самописцами.
В начале 2000 г приборы модернизировали. Изменения затронули как механическую часть (стали использоваться сменные измерительные головки, рассчитанные на диапазон размеров. Например, PRT-350/500 — для измерения отклонения от круглости на поверхностях диаметрами от 350 до 500 мм. Прибор комплектуется необходимым набором сменных измерительных головок), так и измерительную. Место аналогового самописца занял персональный компьютер с цветным принтером.

Кругломеры накладные внесены в Государственный Реестр Средств измерений под номерами 9413-84 и 23620-02 в 1984 и в 2002 годах соответственно

.

В настоящее время накладные кругломеры с многоступенчатыми самоустанавливающимися опорами выпускаются в Санкт-Петербурге на предприятии ООО «Техномаш».

Применение 
Кругломеры накладные с многоступенчатыми самоустанавливающимися опорами используются в тех случаях, когда использование кругломеров с прецизионным шпинделем затруднено или невозможно, а точности призм недостаточно: для измерения отклонения от круглости
 посадочных поверхностей под подшипники крупногабаритных роторов турбин, генераторов, 
шеек и бочки валков прокатных станов и бумагоделательных машин, 
 поверхностей цилиндров печатных машин и т. д.

Литература 
1. Авдулов А. Н. Контроль и оценка круглости деталей машин. М., Издательство стандартов, 1974.
2. Гебель И.Д. Бесцентровое измерение формы профиля детали. "Измерительная техника", 1973, №3.
3. Гебель И.Д. и др. Опыт разработки и эксплуатации в объединении им. Свердлова приборов для измерения некруглости. Л., ЛДНТП, 1974.
4. Заруба. В. Круг в идеале. "Изобретатель и рационализатор", 1979, №02.
5. Лоповок Т. С. Волнистость поверхности и её измерение. М., Издательство стандартов, 1973.
6. Машиностроение. Энциклопедия/Ред. совет: К. В. Фролов (пред.) и др. М., Машиностроение, 1996. Измерение, контроль, испытания и диагностика. Т. III-7 /В. В. Клюев, Ф. Р. Соснин, В. Н. Филинов и др.; под общ. ред. В. В. Клюева.
7. Тимофеев Б. П. и др. Новое поколение накладных кругломеров. "ДАТЧИКИ и СИСТЕМЫ", 2006, №01.
8. 446-84 ГСИ. Кругломеры накладные специальные для измерения отклонения от круглости. Методы и средства поверки.

См. также 
 [zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/izobretatel-i-racionalizator/1979-02--num15 Изобретатель и рационализатор 1979-02]
 
 Кругломеры накладные
 Кругломеры накладные с многоступенчатыми самоустанавливающимися опорами
 Погрешность и неопределённость
 Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Сведения об утверждённых типах средств измерений

Примечания 

Измерительные приборы‎